Beddington – distretto del London Borough of Sutton (Regno Unito)
 Beddington – città della Contea di Washington, Maine (Stati Uniti d'America)